Holy Matrimony (1943), een film van John M. Stahl
Holy Matrimony (1994), een film van Leonard Nimoy